P-7 – polski typ jachtu
 Heckler & Koch P7 – niemiecki pistolet
 Lockheed P-7 – niezrealizowany amerykański projekt morskiego samolotu patrolowego
 Piaggio P.7 – włoski wodnosamolot rajdowy
 PZL P.7 – polski samolot myśliwski